Karolin kan syfta på:
 Karoliner – soldaterna inom Sveriges armé under kungarna Karl XI och Karl XII
 Carolin (mynt) – ett svenska mynt, som präglades i Sverige på 1600, 1700 och 1800-talen
 Karolin – ett namn, en alternativ form till Karolina
 Karolín, en ort i Tjeckien